Aylwin peut faire référence à :
 Patricio Aylwin (1918-2016) est un homme politique chilien, membre du parti démocrate chrétien et président de la République du Chili du  au  ;
 L' était un destroyer de la marine américaine et de la classe des Farragut.